Hirschbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Hirschbichler (* 1959), österreichische Politikerin (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordnete
 Albert Hirschbichler (1931–1959), deutscher Bergsteiger
Barbara Hirschbichler (* 1959), deutsche Alpinistin
 Bernd Hirschbichler (* 1984), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Gabriele Hirschbichler (* 1983), deutsche Eisschnellläuferin
 Patricia Hirschbichler (* 1954), österreichische Schauspielerin